Аргуме́нт ( — рассказ, довод, тема) — многозначный термин:

 Аргумент (переносное значение слова) — средство силового воздействия, давления на кого-либо или что-либо, используемое для достижения цели; способ убеждения.

 Аргумент в логике — утверждение (посыл) или группа утверждений (посылов), приводимые в подтверждение (доказательство) другого утверждения (заключения).
 Аргумент в математике:
 Аргумент функции — независимая переменная, от значений которой зависят значения функции.
 Аргумент комплексного числа — одна из величин, связанных с комплексным числом.
 Аргумент максимизации, Аргумент минимизации
 Аргумент функции в программировании — значение, передаваемое функции, или его символьное имя.
 Аргумент в астрономии
 Аргумент перицентра (аргумент перигея, аргумент перигелия) — величина, определяющая ориентацию орбиты небесного тела относительно плоскости эклиптики или экватора другого небесного тела.
 Аргумент широты — величина, определяющая положение небесного тела на орбите.
 Аргумент в истории драматургии — краткое изложение содержания пьесы.
 Аргумент на сленге футбольных хулиганов — всё, чем можно ударить противника в драке.
 «Аргумент» — официальное название серии полицейских полимерных дубинок, данное ей производителем (ПУС-1, ПУС-2, ПУС-3).
 Аргумент (БПЛА) — перспективный российский тяжёлый беспилотный летательный аппарат

См. также 

 «Аргументы и факты» — российская еженедельная общественно-политическая газета.